ПДУ — абревіатура:
 Полоцький державний університет — ВНЗ у Білорусі.
 Пермський державний університет — ВНЗ у Росії.

Див. також 
 ПДУ (абревіатура) — портативний дихальний пристрій, синонім ПДА